Сан Антонио ла Либертад има више значења:

 Сан Антонио ла Либертад (Уистла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Антонио ла Либертад (Сантијаго Сочијапан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику